Сэр То́ни Бре́нтон (англ. Sir Tony Brenton), полное имя Э́нтони Рассел Бре́нтон (англ. Anthony Russell Brenton, р. 1 января 1950) — британский дипломат. С марта 2004 по 2008 год был послом Великобритании в Российской Федерации. Ранее, с 1994 по 1998 год, служил в Москве экономическим и научным советником. Другие дипломатические назначения включали Вашингтон, Брюссель и Каир. Награждён Орденом Святого Михаила и Святого Георгия.

Биография 
Энтони Рассел Брентон родился 1 января 1950 года. В 25 лет поступил на службу в британский МИД.

Как отмечало впоследствии «The Guardian», будучи послом в России, «Брентон столкнулся с длительной кампанией гонений, которую направляло движение „Наши“; кампания совпала с ухудшением российско-британских отношений».

Взгляды и высказывания 
В декабре 2013 года в качестве эксперта заявил, что после того, как будет подписано ассоциативное соглашение с Украиной, ЕС следует запустить против России процесс по нарушению норм ВТО из-за запрета импорта из Литвы, расцениваемого Брентоном как давление на Литву.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Биография Энтони Рассела Брентона
 Интервью «Правде. Ру», 2005
 Интервью радиостанции «Эхо Москвы», 2006
 Интервью газете «Аргументы и факты», 2006
 «Ukraine unrest: 'Country sliding towards civil war'» — интервью ББС по поводу обострения гражданского противостояния на Украине (3 мая 2014).

Выпускники Куинз-колледжа (Кембридж)
Послы Великобритании в России
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения